Мошковская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Мошковская волость (Оршанский уезд) — в составе Могилёвской губернии
 Мошковская волость (Гдовский уезд) — в составе Санкт-Петербургской губернии
 Мошковская волость (Новоторжский уезд) — в составе Тверской губернии